Вад има више значења:

 Вад (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Вад (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Вад (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Вад (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Вад (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији